Francisco Ortega es el nombre de:
 Francisco Ortega Coloma, un paleontólogo español;
 Francisco Ortega, un escritor chileno;
 Francisco Ortega, un futbolista argentino;
 Francisco Ortega, un historiador nicaragüense;
 Francisco Ortega, un homicida español del siglo XX, autor del llamado crimen de Gádor;
 Francisco Ortega, un médico mexicano del siglo XIX;
 Francisco Ortega, un poeta y político mexicano del siglo XIX;
 Francisco Ortega Pérez, un organero español del siglo XVIII;
 Francisco Ortega, un sacerdote mexicano del siglo XIX; y de
 Francisco Ortega Vargas, un cantante español del siglo XIX.